Сентрал има више значења:
 Сентрал (Аљаска)
 Сентрал (Јута)
 Сентрал (Аризона)
 Сентрал (Тенеси)
 Сентрал (Јужна Каролина)
 Сентрал (Луизијана)